Zeno ist ein Einschlagkrater auf der nordöstlichen Mondvorderseite.
Er liegt südlich des Mare Humboldtianum und östlich von Mercurius und dem Lacus Spei.
Der Kraterwall ist terrassiert und stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem griechischen Philosophen Zenon von Kition offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Zeno auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)